Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Dryope de Thessalie, aimée d'Apollon et mère d'Amphissos ;
 Dryope du Latium, aimée de Faunus et mère de Tarquitus.
 Les Dryopes, population pélasgique.